Derbidia é um gênero de coleóptero da tribo Chlidonini (Cerambycinae), com distribuição restrita à Madagáscar.

Espécie 
 Derbidia perelegans (Fairmaire, 1901)

Derbidia
Derbidia